Dominique Vautherin (1941-2000), physicien français ;
 Stéphane Vautherin, prêtre français, collaborateur pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Raymond Vautherin (1935-2018), linguiste valdôtain.